3-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 12 по 16 марта 1968 года. Победу одержал итальянский велогонщик Клаудио Микелотто.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 1037,9 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1968 на FirstCycling

1968 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1968 году
Март 1968 года